Пуерто дел Робле има више значења:

 Пуерто дел Робле (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Робле (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику